Die folgende Liste deutschsprachiger Heftromanreihen enthält im deutschen Sprachraum erschienene Heftromanreihen und -serien mit Angaben zu Genre, Verlag, Erscheinungszeitraum und Anzahl der erschienenen Hefte.
Beim Erscheinungszeitraum und Anzahl der Hefte wird in der Regel nur die Originalserie berücksichtigt, Neuauflagen – zum Beispiel die in den letzten Jahren häufigen Neuauflagen klassischer Heftromanserien – werden nicht berücksichtigt. Bei der Titelsortierung werden am Anfang stehenden Artikel ignoriert, d. h. „Der Magier“ wird unter „Magier“ sortiert.

Literatur 
 Jochen Bärtle: Geister, Gaslicht, Gänsehaut : Mysteriöse Romanzen, romantische Gothics : Der Spannungsroman für Frauen (1971–2013). GGG-Sachbuch, 2017.
 Jochen Bärtle: Goblins, Götter, Greifenreiter : Fantasy im deutschen Heftroman von 1973 bis 2012 – über die seltenen Ausflüge in phantastische Welten. BoD, 2017, ISBN 978-3-7448-5913-4.
 Jochen Bärtle: Götzen, Gold und Globetrotter : Deutsche Abenteuer-Heftromane von 1960 bis 2015. BoD, 2016, ISBN 978-3-7392-3689-6.
 Jochen Bärtle: Grusel, Grüfte, Groschenhefte : Der deutsche Gruselheftroman von 1968 bis 2008 : Eine Serienübersicht zum 40-jährigen Jubiläum. BoD, 2008, ISBN 978-3-8370-4043-2.
 Thomas König: Geisterwald-Katalog : die komplette Heftroman-Bibliographie : Bd. 1: Horror, Grusel und Mysterie. BoD, 2000, ISBN 3-89811-741-3.
 Thomas König: Geisterwald-Katalog : die komplette Heftroman-Bibliographie : Bd. 2: Märchen, Sagen & Fantasy. [Selbstverlag], 2001, ISBN 3-9807608-2-0.

Weblinks 
 Romanhefte-Info.de
 Grusel, Grüfte, Groschenhefte
 Heftromanarchiv

Liste (literarische Werke)
!